Twee geslachten uit de dennenfamilie:
 Spar
 Zilverspar, herkenbaar aan rechte, cilindrische lange kegels
 Spar (platform), drijvend productieplatform
 Spar (schip, 1924), een schip
 Spar (supermarkt), een supermarktketen
 Brent Spar, een laadstation voor olietankers
 Twin Spar frame, een type motorfietsframe

Zie ook 
 Bert Spahr van der Hoek – voor de burgerlijke stand is zijn achternaam Spar van der Hoek